Кровяно́й суп — любой суп, в котором в качестве основного ингредиента используется кровь.

Различные варианты кровяных супов существуют в кухнях разных стран мира, как то:
  — традиционный словенский суп с кровью.
  — филиппинский суп из свиной крови.
 Кровяной пудинг () — вьетнамский суп из утиной крови.
  — традиционное финское блюдо из крови.
  — традиционный чешский суп из свиной крови, который готовят в сезон забоя свиней.
 Саксанг — индонезийское блюдо из свинины или собачатины, в которое добавляется кровь соответствующего животного и разнообразные пряности.
  — шведский суп с гусиной (или иногда свиной) кровью, популярный в провинции Сконе.
 Спартанская похлёбка — суп из свиной крови в древнегреческой кухне.
  — кровяной суп, популярный в Шанхае (Китай).
  — традиционный деликатес в Нанкине (Китай).
 Фритада — мексиканское блюдо, готовящееся из крови козла (cabrito).
 Хэджангук — корейский суп из застывшей бычьей крови, китайской капусты и других овощей. Известен как «средство от похмелья».
 Чёрная поливка — польский и белорусский суп из свиной, гусиной или утиной крови.
 Шварцзауэр — германский суп из свиной крови с уксусным маринадом и пряностями.
  — литовский кровяной суп, распространённый в Дзукии.
  — эквадорское блюдо, в состав которого входит кровь ягнят, авокадо и красный лук.

См. также 
 Список супов

Примечания 

Блюда из крови